Fênix (Cooperativa de Trabalhadores no Transporte Coletivo da Grande São Paulo) foi uma cooperativa de transportes da cidade de São Paulo, afiliada ao Consórcio Transcooper Fênix, operando na Zona Norte da Capital.

Ver também
 SPTrans

Ligações externas 
 Página oficial da SPTrans
 Página da Cooperativa Fênix

Empresas de transporte por ônibus extintas de São Paulo (cidade)
História do transporte na cidade de São Paulo